Тамашени има више значења:

 Тамашени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Тамашени (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Тамашени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији